Морской виноград:
 Морской виноград — вид небольших деревьев из рода Кокколоба семейства Гречишные.
 Морской виноград — одно из названий бурых водорослей из рода Саргассум.